Breker ist der Familienname verschiedener Personen:

 Arno Breker (1900–1991), deutscher Bildhauer
 Gerhard Breker, deutscher Schlagersänger, siehe Freddy Breck
 Hans Breker (1906–1993), deutscher Bildhauer (Pseudonym: Hans van Breek)
 Lieselotte Breker (1960–2022), deutsche Sportschützin
 Uwe Breker (* 1941), deutscher Leichtathlet
 Walter Breker (1904–1980), deutscher Gebrauchsgrafiker

Siehe auch:
 Bräker